Онкотека () — род цветковых растений монотипного семейства Онкотековые (). Содержит 2 вида. Согласно системе APG III (2009), порядок, к которому относится это семейство, не определён. В системе APG IV (2016) семейство включено в порядок Icacinales.

Ареал 
Онкотека — эндемик Новой Каледонии.

Ботаническое описание 
Вечнозелёный кустарник или дерево. Анатомия древесины указывает на относительную неспециализированность: сосуды различны по форме и имеют небольшой диаметр. Листья расположены очерёдно и по спирали на концах ветвей, имеют черешки. Эпидерма и покрывающая её кутикула толстые, мезофилл листа также толстый и губчатый. Эти свойства являются приспособлениями к жизни на местах, бедных питательными веществами. Край листа гладкий или зубчатый. Прилистники отсутствуют.

Пазушные раскидистые тирсовидные соцветия второго порядка собраны в цимозные соцветия. Имеются прицветники. Цветки мелкие, двуполые, радиальносимметричные, пятичленные. Имеется 5 чашелистиков. Пять колокообразных лепестков срастаются у основания. Пять свободных фертильных тычинок располагаются простым кругом (внешний круг отсутствует, так как тычинки располагаются очерёдно с лепестками). Тычиночные нити короткие. Пять плодолистиков срастаются с образованием общей завязи с двумя отдельно расположенными яйцеклетками.

Плод — однокосточковая костянка, содержащая 2-5 семян. Семена богаты эндоспермом. Зародыш прямой, хорошо дифференцирован. Семядоли 2, редко 3, очень короткие.

Таксономическое положение 
Раньше род онкотека помещали в семейства Падубовые () и Эбеновые (), но в 1965 году он был выделен в отдельное семейство. Кронквист и Тахтаджян помещали это семейство в порядок Чаецветные (). Молекулярные филогенетические исследования показали, что онкотека не имеет чёткого таксономического положения.

Виды 
В роду выделяется 2 (по некоторым источникам, 1) вида:
 Oncotheca balansae
 Oncotheca humboldtiana

Примечания

Литература 
 Keith M. Cameron: On the phylogenetic position of the New Caledonian endemic families Paracryphiaceae, Oncothecaceae, and Strasburgeriaceae: A comparison of molecules and morphology. The Botanical Review, Band 68, 2002, S. 428—443.

Ссылки 
 http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/garryalesweb.htm#Oncothecaceae 
 http://delta-intkey.com/angio/www/oncothec.htm 
 Фото1, Фото2

Двудольные
Семейства растений
Флора Океании